Jerzy Plantagenet, książę Clarence
 Jerzy Plantagenet, książę Bedford